Анастасия Васильевна:
 Анастасия Васильевна (княгиня ярославская) — жена Фёдора Ростиславича Чёрного.
 Анастасия Васильевна (княгиня киевская) — жена Александра Владимировича.
 Анастасия Васильевна (царевна) — царевна, дочь Василия Шуйского.